Tupersuai bezeichnet:
 Tupersuai (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tupersuai (Bucht, Pikiulinnguaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tupersuai (Bucht, Qarlutooq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland